Please (Pet Shop Boys), een album van het Britse duo Pet Shop Boys
Please (U2), een nummer van de Ierse band U2